Division I i fotboll 1990 vanns av GIF Sundsvall i norrgruppen och BK Häcken i södergruppen, och dessa lag fick kvalspela till Allsvenskan 1991, där GIF Sundsvall lyckades ta steget upp.

Säsongen var den första inom svensk fotboll med det så kallade trepoängssystemet som vid vinst i en enskild match gav 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.

Serier

Norra 
GIF Sundsvall vann serien och fick kvala till Allsvenskan.

Södra 
BK Häcken vann serien och fick kvala till Allsvenskan.

Kvalspel 

GIF Sundsvall till Allsvenskan 1991, BK Häcken kvar i Division 1.

Källor

Referenser

Fotboll i Sverige 1990
1990
Fotbollssäsongen 1990